Новопо́льський — російський топонім, що означає:
 Новопольський — селище в Зеленодольскому районі Татарстану;
 Новопольський — одна з назв присілка Новопольськ в Удмуртії.